Der Mars braucht für eine Sonnenumrundung etwa 32/17 Jahre (knapp 2), weshalb er pro Jahr um gut sechs Tierkreiszeichen (gut die Hälfte von zwölf) wandert.

Von Opposition zu Opposition 
Von einer Opposition bis zur nächsten dauert es immer über 2 Jahre, zwischen 25 (z. B. 16. Januar 2025 bis 19. Februar 2027) und 26,5 (z. B. 28. Juni 2033 bis 15. September 2035) Monate, während derer der Planet um ein bis zweieinhalb (Differenz zu 24 Monaten) Tierkreiszeichen gewandert ist.

In 15 Jahren hat der Mars die Sonne 8-mal umrundet und ist dabei 7-mal von der Erde überholt worden. Hier beträgt die Abweichung rund einen Monat (siehe in der Tabelle unten die weiße Zeile für 2018 im Vergleich zu den Zeilen für 2003 und 2033 an den Rändern dieses Blocks).

Nach 32 Jahren hat Mars 17 Sonnenumrundungen hinter sich gebracht und die Erde (32 Umrundungen) ihn 15-mal auf der Innenbahn überholt – was genau der Fall ist, wenn der Mars in Opposition zur Sonne steht. Nach einem solchen Über-Zyklus, der mit einer Konjunktion endet, ist der Mars wieder in etwa an seiner Startposition, allerdings mit gut einer Woche Abweichung.

Nach 79 (=2×32+15) Jahren hat Mars die Sonne 42 (=2x17+8) Mal umrundet und die Erde den Mars 38 (2×15+7) Mal überholt – die kalendarische Abweichung beträgt nur zwei bis vier Tage.

Helligkeit im Jahresverlauf 
Im Perihel  steht der Mars im Sternbild Wassermann und ist dann nur 1,3811 AE von der Sonne entfernt. Steht er im Übergang vom August zum Dezember – wenn die Sonne im entgegengesetzten Löwen steht – in Opposition, so ist er weniger als 0,4 AE von der Erde entfernt, nimmt bis zu 25 Winkelsekunden ein und leuchtet mit fast −2,9 mag scheinbarer Helligkeit. Während der Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 befand er sich, genau wie der Mond, exakt in Opposition im Westen des Steinbocks, war immerhin −2,78 mag hell und stand knapp 6° südlich (unterhalb) des Trabanten. Der genannte Winkel erklärt sich aus der Bahnneigung des Mars (siehe nächsten Abschnitt).

Im Aphel steht der Mars im Löwen und ist dann 1,6662 AE von der Sonne entfernt. Steht er im Übergang vom Februar zum März – wenn die Sonne im Wassermann steht – in Opposition zu ihr, so nimmt er bei fast 0,7 AE Entfernung von der Erde nur noch etwa 14 Winkelsekunden ein und leuchtet nur noch mit gut (bzw., des Minuszeichens wegen, knapp) −1,2 mag.

Bahnneigung 
Die Bahn des Mars ist um 1,850° gegenüber der Ekliptik geneigt. Bei Konjunktion im August ist der Mars etwa 1,67 AE von der Sonne entfernt (also 2,67 von der Erde) und wird maximal angehoben; sein Anhebungswinkel relativ zur Erde beträgt dann etwa 1,85°×1,67÷2,67 ≈ 1,16°=69′ (11. August 2002: 68,96′). Bei Konjunktion im Februar beträgt seine Entfernung zur Sonne nur etwa 1,375 AE, weshalb die maximale Absenkung 1,85°×1,375÷2,375 ≈ 1,07°=64,3′ beträgt (4. Februar 2011: 64,67′).

Steht der Mars im August in Opposition, so befindet er sich in etwa dort, wo er sich bei Konjunktion im Februar befindet – nur die Erde ist von dort aus um 180° um die Sonne gewandert und nunmehr deutlich näher (0,375 AE vs. 2,375 AE) am Mars. Aus den 1.85° Bahnneigung werden näherungsweise (Näherung für kleine Winkel) 1,85°×1,375÷0,375≈6,8°, die der Mars gegenüber der Ekliptik abgesenkt ist. Da der Winkel Ende Juli etwas kleiner ist und der Mond bei einer Mondfinsternis genau auf einem seiner beiden Knoten mit der Ekliptik steht, erklären sich die knapp 6°, die der Mars bei der Mondfinsternis vom 27. Juli 2018 südlich des Mondes stand.

Die Knoten seiner Bahn mit der Ekliptik durchstößt der Mars in etwa, wenn er in den Monaten Mai und November in Konjunktion steht. Dann kann der Mittelpunktswinkel unter 16 Winkelminuten (scheinbarer Radius der Sonne) fallen und es zu einer Bedeckung kommen. Im Laufe des 21. Jahrhunderts wird der Mars allerdings nur fünfmal von der Sonne bedeckt, nämlich am 18. November 2023, am 1. November 2038, am 2. Mai 2045, am 10. November 2070 und am 15. Mai 2077. Die bislang letzte Bedeckung war am 12. Mai 1998 und hatte den extrem kleinen Mittelpunktswinkel von 1,8 Minuten, der auch 2070 erreicht werden wird.

Tabelle der Konstellationen von 1997 bis 2100 
In der folgenden Tabelle sind die speziellen Konstellationen des Mars für 1997–2100 nebst Planetenschleifen angegeben. Bedeckungen sind in der rechten Spalte fett markiert. Liegt die Opposition an der Grenze zwischen zwei Sternbildern, so ist zu beachten, dass wegen der Rückläufigkeit der Mars sich ins erstgenannte Sternbild bewegt, während er eigentlich schon im zweitgenannten gewesen ist, welches er danach erst wieder durchläuft. Gefettet sind die Minimal- und Maximalwerte für Entfernung und scheinbare Größe bei Opposition sowie minimale und maximale Mittelpunktswinkel plus Bedeckungen.

Die Werte beziehen sich auf 51,5° nördliche Breite (Dortmund, Göttingen, Halle (Saale)) und das Datum sich gegebenenfalls auf Dortmund (oder Bern; 7,5° östliche Länge). Die Opposition kann nach kalenderischem Datum (ohne Jahr) sortiert werden, um die Ausleuchtung im Jahresverlauf darzustellen; umgekehrt können auch die Spalten für Entfernung und scheinbare Größe sortiert werden (womit auch die mag-Werte für die scheinbare Helligkeit, und zwar genauer als angezeigt, geordnet werden). In analoger Weise kann die Konjunktion kalendarisch geordnet werden, um die Mittelpunktsentfernung im Jahresverlauf darzustellen, und umgekehrt kann nach Mittelpunktsentfernung unter Berücksichtigung des Vorzeichens sortiert werden. Für einen 79-jährigen Über-Zyklus extremale Zahlenwerte sind gefettet, ebenso die Mittelpunktswinkel bei Bedeckungen.

Literatur 
 Multiyear Interactive Computer Almanac 1800–2050. U.S. Naval Observatory

Weblinks 
 Oppositions of Mars, cseligman.com (englisch)

Anmerkungen 

Positionen
Zeittafel (Astronomie)